Knowsley (district), een Engels district
 Knowsley (plaats), een plaats in dat district